Aithra (), latinisiert Aethra ist 

in der griechischen Mythologie:
 Aithra, Tochter des Königs Pittheus von Troizen und Mutter des Theseus
 Aithra (Okeanide), von Atlas Mutter des Hyas und der Hyaden
 Aithra (Gattin des Phalanthos)
 Aithra (Gattin des Hyperion)

außerdem:
 (132) Aethra, ein Asteroid des Asteroidengürtels
 Aethra (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten